Baby, baby - single van de Belgische band Nicole & Hugo
 Baby Baby (The Vibrators) - single van de Britse band The Vibrators
 Baby Baby (Corona) - single van de Italiaanse band Corona
 Baby Baby (Amy Grant) - single van de Amerikaanse zangeres Amy Grant
 Baby Baby (Girls' Generation album) - album van de Koreaanse band Girls' Generation
 Baby Baby (Girls' Generation single) - single van bovenstaand album
 Baby Baby (Cymphonique Miller) - single van de Amerikaanse zangeres Cymphonique Miller